«Con Tu Nombre» () — это третий и последний сингл с альбома Рики Мартина MTV Unplugged. Он был выпущен 26 июня 2007 г.

Появление в чарте 
Песня достигла сорок седьмой строки в Hot Latin Songs в США.

Форматы и трек-листы 
Mexican digital single
 «Con Tu Nombre» (Radio Edit) — 3:43

Mexican digital single
 «Con Tu Nombre» (Salsa Version) — 3:54

Чарты

Примечания 

Песни Рики Мартина
Песни на испанском языке
Синглы Columbia Records